В этой статье указаны все международные матчи сборной Албании по футболу. Список построен следующим образом: вначале порядковый номер матча, потом сборная противника, город, где прошёл матч, результат игры относительно сборной Албании и счёт (вначале наибольшее количество мячей, потом наименьшее).

Список матчей

1940—1950 гг.

1950—1960 гг.

1960—1970 гг.

1970—1980 гг.

1980—1990 гг.

1990—2000 гг.

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Рекорды 
 Самое крупное поражение сборной Албании — 12:0 (24 сентября 1950 года, сборная Венгрии), а самая крупная победа — 5:0 (12 февраля 2003 года, сборная Вьетнама).
 224 матча из 258 сборная Албании играла с европейскими командами, 29 матчей — с азиатскими командами (сборная Турции также считается), 4 матча — с американскими, 1 матч — с африканскими.

См.также 
 Сборная Албании по футболу
 Футбол

Сборная Албании по футболу